Il singolare maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jim Pugh che ha battuto in finale Peter Lundgren 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Annacone (quarti di finale)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 John Fitzgerald (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (secondo turno)

 Wally Masur (primo turno)
 Peter Lundgren (finale)
 Pieter Aldrich (secondo turno)
 Kelly Evernden (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1989